Domnului profesor, cu dragoste  se poate referi la:

 1959 Domnului profesor, cu dragoste (roman) – roman de E. R. Braithwaite
 1967 Domnului profesor, cu dragoste – film dramatic britanic de James Clavell, adaptare după romanul din 1959
 1967 Domnului profesor, cu dragoste (cântec) – cântecul temati din filmul, interpretat în original de Lulu
 1967 To Sir, with Love (album) – albumul cu coloana sonoră a filmului, prezentând-o pe Lulu și formația The Mindbenders
 1996 Domnului profesor, cu dragoste II'' (To Sir, with Love II) – un film de televiziune american, sequel al filmului din 1967